Een Sint-Aloysius of Sint-Aloysius van Gonzagakerk is een kerkgebouw, genoemd naar de heilige Aloysius Gonzaga.

België
 Sint-Aloysiuskerk (Iserlohn)
 Sint-Aloysius Gonzagakerk (Koningslo)
 Église Saint-Louis de Gonzague (Monceau-sur-Sambre)

Duitsland
 Sint-Aloysiuskerk (Iserlohn)

Frankrijk
 Église Saint-Aloyse-de-Gonzague (Bréchaumont)
 Église Saint-Louis-de-Gonzague (Essert-Romand)
 Église Saint-Louis-de-Gonzague (Les Villettes)
 Église Saint-Louis-de-Gonzague (Neufvillage)
 Église Saint-Louis-de-Gonzague (Pau)
 Église Saint-Aloyse (Straatsburg)

Nederland
 Sint-Aloysiuskerk (Utrecht)

Aloy